Softboll vid olympiska sommarspelen 2004 spelades mellan den 14 augusti och den 23 augusti 2004.

Medaljer

Deltagande länder 
 , TPE
 , CAN
 , USA
 , GRE
 , CHN
 , ITA
 , JPN
 , AUS

Resultat

Ställning

Inledande omgång

14 augusti

15 augusti

16 augusti
09:30

12:00 

17:00

19:30

17 augusti

09:30

12:00

17:00

19:30

18 augusti
09:30

12:00

17:00

19:30

19 augusti
09:30

12:00

17:00

19:30

20 augusti
09:30

12:00

17:00

19:30

Referenser